C.E.Calderón kan som auktorsförkortning betyda:

 Cléofe E. Calderón
 Cléofe Elsa Calderón

Robotskapade auktorsförkortningar